Такуапан има више значења:

 Такуапан (Куезалан дел Прогресо), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Такуапан (Сочијапулко), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику